A Quick One – drugi album studyjny brytyjskiego zespołu The Who, wydany w 1966 roku przez Polydor Records. W Stanach Zjednoczonych ukazał się pod nazwą Happy Jack i wydany została przez Decca Records. Oba albumy różniły się pod względem zawartości.

W 2003 roku album został umieszczony na 383 miejscu rankingu w magazynie Rolling Stone.

Lista utworów 
W nawiasie podany kompozytor utworu.

A Quick One 
 Strona pierwsza

 Strona druga

Happy Jack 
 Strona pierwsza

 Strona druga

Twórcy 
 The Who
 Roger Daltrey – wokal, puzon, perkusja
 John Entwistle – gitara basowa, keyboard, wokal, róg
 Pete Townshend – gitara elektryczna, wokal, keyboard, flażolet
 Keith Moon – perkusja, wokal, tuba

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1966
Albumy Decca Records
Albumy MCA Records
Albumy Polydor Records
Albumy Reaction Records
Albumy wyprodukowane przez Kita Lamberta